Туненберг:

 Туненберг, Густав Иванович — генерал-майор с 29.08.1848.
 Туненберг, Ростислав Михайлович — участник 1-го Кубанского («Ледяного») похода, с 1918.03.17 подполковник, командир 1-го Кубанского стрелкового полка, затем полковник, в 1920.05. командир бригады 34-й пехотной дивизии Русской Армии. 

 
 
 

 

 










